Риё () — фамилия. Известные носители:

 
 Риё, Пьер де (1389—1439) — бретонский полководец; более известен как маршал Рошфора; сын Жана II де Риё.
 Риё, Андре (род. 1949) — нидерландский дирижёр и скрипач, Король вальса.

Примечания

См. также 
 Рьё-ан-Валь
 Рьё-Вольвестр
 Рьё-Вольвестр (кантон)
 Рьё-Минервуа
 Рьё-де-Пельпор
 :fr:Rieul (Регул (значения))